Хелзинкското метро (; ) е открито на 2 август 1982 г. То е най-северният метрополитен в света. Обслужва се от компанията HKL („Хелзинкски градски транспорт“).

От 18 ноември 2017 г. включва 1 линия (с две разклонения) с 30 станции на нея, като общата ѝ дължина възлиза на 43 km.

Метрото обслужва предимно плътно застроените квартали на източно Хелзинки. Системата се допълва от вътрешноградски и крайградски жп линии, които правят връзка с други райони на града.

История 
През септември 1955 г. властите осъзнават нуждата от изграждане на метро. За целта е създаден специален строителен комитет. Първият проект е готов през 1963 г. и включва в себе си линии с дължина 86,5 km и 108 станции. По-късно е решено да се построи само една линия между станциите „Кампи“ и „Пуотила“.

Строителството започва на 7 май 1969 г. През 1971 г. завършва строителството на опитния участък „Роихупелто“ – „Херттониеми“, а през 1977 г. линията е завършена. Поради различни обстоятелства обаче, тя влиза в експлоатация едва през 1982 г. Свободният достъп на граждани е отворен на 1 юни, но официалното откриване става на 2 август.

Първоначално метрото наброява само 6 станции (от „Раутатиентори“ до „Итякескус“). По-късно са построени още 12 станции, а след продължението до град Еспоо станциите стават общо 25.

Съвременно развитие 
 1971 г.: Хертониеми – депо Роихупелто (тестов участък)
 1 юни 1982 г.: Хаканиеми – Итякескус (в час пик)
 1 юли 1982: Раутатиентори – Хаканиеми (в час пик)
 2 август 1982 г.: официална церемония по откриването
 1 март 1983 г.: Кампи – Централна ЖП гара
 1 септември 1984 г.: открита станция Сьорняйнен
 21 октомври 1986 г.: Итякескус – Контула
 1 септември 1989 г.: Контула – Мелунмяки
 16 август 1993 г.: Руохолахти – Кампи
 1 март 1995 г.: открита станция Кайсаниеми
 31 август 1998 г.: Итякескус – Вуосаари
 1 януари 2007 г.: открита станция Каласатама
 18 ноември 2017 г.: метрото е продължено до град Еспоо (станции Ruoholahti – Matinkylä (14 km))

Галерия

Външни препратки 
 Официален сайт на метрото
 Официален сайт на Хелзинки
 aikataulut.ytv.fi 
 Метрото на Хелсинки на urbanrail.net 
 История на Хелзинкското метро в схеми)

Вижте също 
 Списък на метрополитени